Le tournoi de tennis du Pays de Galles est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute à Newport du 7 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Winnie Shaw.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Winnie Shaw.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Mark Cox enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Pays de Galles

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Newport